ASP eller Asp har flere betydninger:

 Asp – landsby beliggende ca. 8 km sydvest for Struer.
 Poppel – en poppelart (et træ) eks bævreasp.
 Active Server Pages – et dynamisk server-side script programmeringsmiljø, forkortes "ASP".
 ASP.NET - programmering udviklingsteknologier og efterfølgeren til Active Server Pages.
 Asparaginsyre – en aminosyre som forkortes "Asp".
 ASP - Average Selling Price.
 ASP (band) – et tysk industrial/gothic rock band fra Frankfurt am Main.
 Asp (fisk) (Aspius aspius) er en truet og rødlistet fisk i karpefamilien.